Biasolettia pelia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Gustave Beauverd och Topali, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Biasolettia pelia ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pelia